

Шляпино — село, Ковернинський район, Нижньогородська область
 Шляпино — присілок, Шарканський район, Удмуртія